Marcel Granollers e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Granollers ha giocato insieme a Ivan Dodig e ha difeso con successo il titolo sconfiggendo in finale Fabrice Martin e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 7–5, 7–66. Sock ha giocato insieme a Nicholas Monroe, ma i due sono stati sconfitti da Dodig e Granollers in semifinale.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (campioni)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (primo turno)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (quarti di finale)

Qualificati 
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (semifinale)

Wild card 

  Marco Chiudinelli /  Luca Margaroli (primo turno)

 Marc-Andrea Hüsler /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (qualificati)

 Hans Podlipnik-Castillo /  Andrėj Vasileŭski (ultimo turno)

Qualificati 
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Swiss Indoors Open 2017